Михаил Данилович Данилов () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1908 году в селе Туруново. Учился в Чебоксарской школе № 1. 

Член ВКП(б).

С 1933 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1933—1975 годах — доцент кафедры ботаники, декан лесохозяйственного факультета, заместитель директора по учебной и научной работе, директор, заведующий кафедрой ботаники, доцент, директор, ректор, профессор, заведующий кафедрой ботаники и лесозащиты Поволжского лесотехнического института (ныне Поволжский государственный технологический университет).

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва.

Умер в 1975 году в Йошкар-Оле.

Литература

Ссылки 
 Данилов Михаил Данилович

Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС